Bildwoche ist die Bezeichnung für

eine Zeitschrift, siehe Bildwoche (Zeitschrift)
Kongresse über die Verwendung des Films im Unterricht, siehe Bildwoche (Kongress)